Majamaa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Majamaanholmi, halvö, Egentliga Finland, 
 Maijamaa, ö, Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar